2 miejscowości w Polsce:
 Puszczyn – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Puszczyn – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce